O Revengers Football Club é um clube de futebol com sede em Praslin, Seicheles. A equipe compete no Campeonato Seichelense de Futebol.

História 
O clube foi fundado na ilha de Praslin.

Ligações externas 
 Perfil na Transfermarkt 

Clubes de futebol das Seicheles